Reto Berra, né le  à Bülach, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il a joué sept saisons dans la Ligue nationale A et cinq en Amérique du Nord. Il a été repêché par les Blues de Saint-Louis en 2006. Il joue actuellement pour le Hockey Club Fribourg-Gottéron.

Biographie 

En 2006, il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Blues de Saint-Louis au  ( au total).

Le , les Blues l'échangent avec Mark Cundari et un choix de première ronde du repêchage 2013 aux Flames de Calgary en échange du défenseur Jay Bouwmeester. Le , il signe un contrat d'entrée d'un an avec les Flames.

Le , il est échangé à l'Avalanche du Colorado, en échange d'un choix de deuxième ronde au repêchage 2014, où il signe quelques jours plus tard un contrat de trois ans et est nommé substitut de Semion Varlamov. Plus tard, le , alors qu'il joue dans la LAH avec les Monsters de lac Érié face aux Wolves de Chicago, il devient le onzième gardien de l'histoire de la ligue à marquer un but.

À la fin de la saison 2015-2016, il est échangé aux Panthers de la Floride en échange de Rocco Grimaldi.

En 2017, il signe un contrat de 3 ans avec une prolongation possible de 2 ans avec Fribourg-Gotteron.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004||GCK Lions||LNB||1 ||15 ||0 || 0|| 100 ||0 ||0 ||0 ||0 || 0|| 0|| 0 ||0 ||0
|-
|2004-2005||GCK Lions||LNB||3 ||180 ||12 || 4,00||  ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006||GCK Lions||LNB||15 ||835 ||51 || 3,56||  ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006||ZSC Lions||LNA||2||90||6||3,99|| || 0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2006-2007||ZSC Lions||LNA||2||78||4||3,08|| ||0||0||4||188||9||2,87|| ||0||0
|-
|2006-2007||GCK Lions||LNB||6 ||359 ||18 ||3,01 ||  ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007||Suisse -20 ans||LNB||3||180||13||4,69|| ||0||0||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008||HC Davos||LNA||16 ||966 ||44 || 2,73||  ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009||HC Davos||LNA||8||445||20||2,70|| ||0||0||4||216||5||1,39|| ||0||0
|-
|2008-2009||EV Zoug||LNA||6 ||368 ||17 ||2,77 ||  ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009||SC Langnau Tigers||LNA||2||120||9||4,50|| ||0||0||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010||HC Bienne||LNA||40 || ||130 || 3,36||  ||3 ||2 ||17 || ||53 ||3,11 || ||4 ||0
|-
|2010-2011||HC Bienne||LNA||41 || ||122 || 2,99||88,9||3 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2011-2012||HC Bienne||LNA||49 || ||117 || 2,45||91,1||7 ||2 ||5 ||303 ||18 ||3,57 ||89,0 ||0|| 2
|-
|2012-2013||HC Bienne||LNA||49 || ||149 || 3,01||90,6||3 ||6 ||7 ||454 ||24 ||3,17 ||90,1 ||0|| 4
|-
|2013-2014||Flames de Calgary||LNH||29 || || 81|| 2,95|| 89,7 ||0 || 2|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014||Avalanche du Colorado||LNH||2 ||72 || 7|| 5,83|| 78,1 ||0 || 0|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014||Heat d'Abbotsford||LAH||9 ||473 || 21|| 2,66|| 90,8 ||0 ||0 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015||Avalanche du Colorado||LNH||19 ||748 || 33|| 2,65||91,8 ||1 || 0||- ||- ||- ||- || -|| -|| -
|-
|2014-2015||Monsters du lac Érié||LAH||5 || 303|| 13|| 2,57|| 91,4 || 0|| 0||- ||- ||- ||- || -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Avalanche du Colorado || LNH || 14 || 721 || 29 || 2,41 || 92,2 || 2 || 2|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Rampage de San Antonio || LAH || 16 || 884 || 50 || 3,39 || 90,1 || 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Panthers de la Floride || LNH || 7|| 313 || 18 || 3,45 || 87,6 || 0 || 0|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 31|| || 74|| 2,53|| 91,0|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Ducks d'Anaheim || LNH || 5||182||5||2,31||92,6||0||0 || 0|| 0||0 ||0 ||0 ||0 || 0
|-
| 2017-2018 || Gulls de San Diego || LAH || 32||||79||2,66||92,2||3||2 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HC Fribourg-Gottéron || NLA || 45|| ||97 || 2,21|| 92,0|| 0|| 2|| 1|| || || 1,00|| 96,0|| || 
|-
| 2019-2020 || HC Fribourg-Gottéron || NLA || 44|| || || 2,36|| 92,4|| || ||  -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| HC Fribourg-Gottéron || NLA ||45|| || || 2,87|| 91,5|| 0|| ||  5|| || || 3,82|| 88,2|| 0|| 
|-
| 2021-2022|| HC Fribourg-Gottéron || NLA ||43|| || || 2,14|| 92,8|| 0|| ||  9|| || || 2,37|| 91,4|| 1||

Internationales 

| 2005 || Championnat du monde -18 ans 
| 2 ||  ||  ||  ||  || 4,50 || 88,5 ||  ||  || 
|-
| 2006 || Championnat du monde -20 ans 
| 6 || ||  || 356 ||  || 2,34 || 91,1 || 1 || 0 || 
|-
| 2007 || Championnat du monde -20 ans
| 6 || ||  || 359 ||  || 3,17 || 89,9 || 0 || 2 || 
|-
| 2012 || Championnat du monde 
| 4 || 1 || 3 || 239 || 12 || 3,01 || 88,0 || 0 || 0 || 
|-
| 2013 || Championnat du monde
| 4 || 4 || 0 || 240 || 4 || 1,00 || 96,7 || 1 || 2 || 
|-
| 2014 || Jeux olympiques
| 1 || 0 || 1 || 59 || 1 || 1,02 || 96,8 || 0 || 0 || 
|-
| 2014 || Championnat du monde
| 6 ||  ||  || 363 || 16 || 2,65 || 90,02 || 0 || 0 || 
|-
| 2015  || Championnat du monde
| 5 || 0 || 5 || 310 || 18 || 3,48 || 87,6 || 0 || 0 || 
|-
| 2016 || Championnat du monde
| 5 || 2 || 3 || 372 || 21 || 3,39 || || 0 || 2 || 
|-
| 2018 || Championnat du monde
| 3|| 2 || 1 ||  ||  || 2,03 || 91,7|| 1 ||  || 
|-
| 2019 || Championnat du monde
| 4 || 2 || 1 ||  || || 2,06 || 91,6 || 2 ||  || 
|-
| 2021 || Championnat du monde
| 4 || 3 || 1 ||  ||  || 1,65 || 91,2|| 1 ||  ||

Carrière internationale 
Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior -18 ans
 2005
Championnat du monde junior
 2006 et 2007
Championnat du monde
 2012 et 2013

Coupe Spengler 
 Participe en 2010, 2011 et 2012 avec le HC Davos

Palmarès 
 Trophée Jacques Plante 2011-2012 et 2012-2013 remis au meilleur gardien de la LNA
 Vainqueur de la Coupe Spengler en 2011 avec le HC Davos
 Champion de Suisse LNA en 2009 avec le HC Davos
 Vice-champion du monde en 2013 et 2018

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Bülach
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du HC Davos
Joueur du EV Zoug
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Bienne
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Flames de Calgary
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022